W&W (motorfiets), een historisch Oostenrijks merk motorfietsen
 W&W (duo), een Nederlands duo van dj's